Richfield steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Richfield (Colorado)
 Richfield (Georgia)
 Richfield (Idaho)
 Richfield (Illinois)
 Richfield (Iowa)
 Richfield (Kalifornien)
 Richfield (Kansas)
 Richfield (Minnesota)
 Richfield (Nebraska)
 Richfield (New Jersey)
 Richfield (New York)
 Richfield (North Carolina)
 Richfield (Ohio)
 Richfield (Pennsylvania)
 Richfield (Utah)
 Richfield (Town, Adams County), Town(ship) in Wisconsin
 Richfield (Town, Wood County), Town(ship) in Wisconsin
 Richfield (Washington County, Wisconsin)

Sonstiges:
 Rich-Field-Teleskop

Weiteres:

 Richfield Center (Michigan)
 Richfield Center (Ohio)
 Richfield Heights (Ohio)
 Richfield Springs (New York)

Siehe auch:
 Ridgefield